Выгодский сельский совет () — входит в состав
Борщёвского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Выгода.

Населённые пункты совета 
 
 с. Выгода 
 с. Беловцы 
 с. Борышковцы 
 с. Окопы 
 с. Трубчин

Примечания